Niederweiler kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Niederweiler, Hunsrück – kommun i Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, 
 Niederweiler, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,